Юрий Владимирович Долгорукий
 Юрий Владимирович (князь муромский)
 Юрий Владимирович (князь пинский)